Babin je priimek več oseb:
 Panteleimen Ivanovič Babin, sovjetski general
 Anatolij Vasiljevič Babin, sovjetski general
 Jason Babin, ameriški nogometaš